

Geografia 
 Itu – città dello stato di San Paolo (Brasile)
 Itu – città della Nigeria

Sigle 
 Institute for Transuranium Elements – istituto di ricerca della Commissione europea
 Intensive Treatment Unit o Intensive Therapy Unit – unità di terapia intensiva
 International Telecommunication Union – organizzazione internazionale nel campo delle telecomunicazioni
 International Triathlon Union – federazione internazionale del triathlon
 International Typographical Union – sindacato statunitense
 Università tecnica di Istanbul – università turca
 IT-Universitet – università danese